Gohan puede referirse a:

 Gohan, arroz blanco cocido usado en Japón como guarnición; o
 Gohan, personaje del manga, hijo de Son Goku.